Metge ist der Familienname folgender Personen:

 Anneros Meischner-Metge (1940–2021), deutsche Psychologin
 Bernat Metge (zwischen 1340 und 1346–1413), katalanischer Dichter
 Joan Metge (* 1930), neuseeländische Anthropologin
 René Metge (* 1941), französisches Rallye-Ass